Једро може да се односи на:

 Једро, ћелијска органела
 Једро (једрилица)